Ze kan syfta på:
 Renault Z.E., en bilmodell.
 Z.E svensk rapartist.
 Zè, kommun i Benin